Myrina ou Myrine (en grec ancien  / Múrina) peut désigner :

Mythologie grecque 
 Myrina, reine des Amazones
 Myrina fille de Créthée, épouse de Thoas
 Myrina fille de Teucros, épouse de Dardanos

Toponymes 
 Myrina, une cité grecque de Mysie fameuse pour ses figurines en terre cuite, qui aurait été fondée par l'Amazone 
 Myrina, une ville de l'île grecque de Lemnos

Biologie 
 Myrina est un genre de papillon de la famille des Theclinae